Derek Bell (muzikant)
 Derek Bell (coureur)